В дискографию Павла Воли входят 2 студийных альбома («Respect и Уважуха» (состоит из двух CD), «Новое»), и сборник «Чудеса случаются». Также Павел записал 2 альбома как DJ Pavel Volya (Not Summer/Cold Summer, Maniak/Monster)

Студийные альбомы

Мини альбом

Альбомы DJ Pavel Volya

Синглы

Участия в саундтреках

Видеоклипы

Примечания 

Воля, Павел